Anton Blok (antropoloog)
 Anton Blok (atleet)

Zie ook
 Ton Blok, Nederlands voormalig atleet